Radu Matei Ardelean (ur. 11 października 2004 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W styczniu 2021 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, plasując się na przełomie szóstej i siódmej dziesiątki. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 54., a w drużynowym 11. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 33., w zmaganiach drużynowych 9., a w rywalizacji zespołów mieszanych 7.

Ardelean stawał na podium mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich – z klubem CSS Dinamo Râșnov zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej w 2018.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Ardeleana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Ardeleana na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2004